Трюм — приміщення в корпусі судна між нижньою палубою і дном, де розміщують вантажі, корабельні механізми запаси тощо.
 Трюм- — складова назв елементів рангоуту і такелажу, розташованих вище бом-брам-стеньги.
 Трюм — супутник Сатурна.
 Трюм (Трім) — у скандинавській міфології йотун, що викрав молот у Тора, король Йотунгейму.